Cuaspud kan syfta på:

Colombia 

 Cuaspud (kommun i Colombia), Nariño, 
 Carlosama (ort i Colombia), Nariño,